Le nom McCain ou MacCain peut faire référence à :

Patronymes 

 John S. McCain, Sr. (1884-1945), amiral américain
 John S. McCain, Jr. (1911-1981) amiral américain, fils du précédent
 John McCain (1936-2018), homme politique américain, fils du précédent
 Cindy McCain (1954), riche héritière du groupe Hensley & Co., femme du précédent

 Eden McCain, personnage du feuilleton télévisé américain Heroes
 Elske McCain (1976), actrice, scénariste et productrice américaine
 Frances Lee McCain (1944), actrice américaine
 Fred McCain (1917-1997), homme politique canadien
 Gillian McCain (1966), essayiste et poétesse canadienne
 Jerry McCain (1930-2012), musicien et chanteur américain
 Margaret Norrie McCain (1934), ancienne Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick
 Wallace McCain (1930-2011) époux de la précédente et fondateur de l'entreprise agroalimentaire homonyme

Autres 
 McCain, entreprise agroalimentaire canadienne spécialiste des frites surgelées.
 

Homonymie de patronyme